technika 
 technika informatyczna
 technika "stopa w drzwiach"
 technika ankiety
 technika Pomodoro
 technika Bowena
 technika cyrkulacyjnego oddechu
 technika drzwiami-w-twarz
 technika śledcza